Корделия — героиня трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир», младшая из трёх дочерей Лира и его любимица. Отец изгоняет её за слишком сдержанный ответ на вопрос, насколько сильно она его любит. Позже она становится женой короля Франции, оказывает помощь впавшему в безумие Лиру, от которого отказались старшие дочери (Регана и Гонерилья). В финале Корделию убивают по приказу главного отрицательного героя пьесы, Эдмонда, а Лир умирает у её тела. Под именем Корделла этот персонаж появился и в предыдущей обработке этого сюжета — в пьесе «Трагическая история короля Лира и трёх его дочерей». Корделия действует в поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей».

На сцене долгое время ставили переработанный вариант трагедии Шекспира, в котором Корделия остаётся жива, выходит за Эдгара и становится королевой Англии.

Примечания 

Персонажи Уильяма Шекспира